— японский топоним и имя

 Тоёкава — река в Японии на острове Хонсю (префектура Айти)
 Тоёкава — город в Японии на реке Тоёкава
  — японский актёр, 1962 г.р.